Балуєв Олександр Миколайович (1958) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Балуєв Петро Семенович (1857—1923) — російський воєначальник, генерал від інфантерії.

Див. також 
 Балуєво

Російські прізвища